Chalk Mountain steht für:

 Chalk Mountain (Texas), Ort im US-Bundesstaat Texas

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Chalk Mountain (Gila County, Arizona)	
 Chalk Mountain (Yavapai County, Arizona)	
 Chalk Mountain (Delta County, Colorado)	
 Chalk Mountain (Lake County, Colorado)	
 Chalk Mountain (Mesa County, Colorado)	
 Chalk Mountain (Lake County, Kalifornien)	
 Chalk Mountain (San Luis Obispo County, Kalifornien)	
 Chalk Mountain (Santa Cruz County, Kalifornien)	
 Chalk Mountain (Shasta County, Kalifornien)	
 Chalk Mountain (Sonoma County, Kalifornien)	
 Chalk Mountain (Churchill County, Nevada)	
 Chalk Mountain (Nye County, Nevada)	
 Chalk Mountain (Mitchell County, North Carolina)	
 Chalk Mountain (Rutherford County, North Carolina)	
 Chalk Mountain (Bandera County, Texas)	
 Chalk Mountain (Erath County, Texas)	
 Chalk Mountain (Presidio County, Texas)	
 Chalk Mountain (Virginia)	
 Chalk Mountain (Carbon County, Wyoming)	
 Chalk Mountain (Park County, Wyoming)	

Siehe auch:
 Chalk Mountains